Añelo (Neuquén), een plaats in de Argentijnse provincie Neuquén
Añelo (departement), een departement van de Argentijnse provincie Neuquén